El término Erbil puede referirse a:

 La ciudad iraquí de Erbil, capital del Kurdistán iraquí.
 La provincia de Erbil, región ubicada en el norte de Irak.
 La Archieparquía caldea de Erbil, un distrito religioso de la iglesia católica de rito caldeo en el Kurdistán iraquí.